Handbal#7-meter worpen
 strafworp (waterpolo)

zie ook:
 penalty